

Betesda deriva de duas  palavras da língua hebraica: Beth ou Beit = "Casa" e   Chéssed = "bondade, benignidade, misericórdia". Significa, portanto, "lugar da misericórdia divina" ou "casa da misericórdia divina".  

 Tanque de Betesda - o tanque citado no Novo Testamento

Localidades

Estados Unidos da América
Bethesda (Arkansas)
Bethesda (Carolina do Norte)
Bethesda (Carolina do Sul)
Bethesda (Delaware)
Bethesda (Geórgia)
Bethesda (Iowa)
Bethesda (Kentucky)
Bethesda (Maryland)
Bethesda (Mississippi)
Bethesda (Ohio)
Bethesda (Pensilvânia)
Bethesda (Tennessee)
Bethesda (Virgínia Ocidental)
Bethesda (Wisconsin)

Canadá
Bethesda (Ontário, condado de Prince Edward)
Bethesda (Ontário, condado de Simcoe)
Bethesda (Ontário, região de York)

Reino Unido
Bethesda (País de Gales)

Outros
Bethesda Softworks é uma companhia de jogos
Bethesda Game Studios é uma companhia de jogos
Bethesda (álbum), álbum do cantor e compositor brasileiro de música gospel Sérgio Lopes

Desambiguação